Борисова, Ирина Анатольевна:
 Борисова, Ирина Анатольевна (род. 1952) — художник.
 Борисова, Ирина Анатольевна (род. 1995) — спортсменка Казахстана, борец вольного стиля.